Verrès steht für:
 Verrès, Gemeinde in Aostatal, Italien

Verres ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Verres (1928–2003), deutscher Radiomoderator
 Rolf Verres (* 1948), deutscher Arzt und Musiker

Verres ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Verres (um 115 v. Chr.–† 43 v. Chr.), römischer Politiker

Siehe auch:
 Veres
 Werres